She Said – singolo di Brie Larson del 2005, dall'album Finally Out of P.E.
 She Said – singolo di Plan B del 2010, dall'album The Defamation of Strickland Banks
 She Said – film del 2022 diretto da Maria Schrader.